DDT steht für:
 das Insektizid Dichlordiphenyltrichlorethan
 die russische Rockmusikgruppe DDT (Band)
 Data-driven testing, siehe Softwaretest
 die Editionsreihe Denkmäler deutscher Tonkunst
 Dynamic debugging technique, siehe Debugger
 Deutscher Diversity-Tag, siehe Charta_der_Vielfalt#Der_Deutsche_Diversity-Tag

Siehe auch:

DDT